Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Qatar ExxonMobil Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl český pár Tomáš Berdych a Jan Hájek, jehož členové v deblu nestartovali.

Soutěž čtyřhry vyhrála nenasazená argentinsko-španělská dvojice Juan Mónaco a Rafael Nadal, jejíž členové ve finále zdolali rakouský pár Julian Knowle a Philipp Oswald po dvousetovém průběhu 6–3, 6–4.

Nasazení párů 
  Alexander Peya /  Bruno Soares (1. kolo, skreč)
  Ajsám Kúreší /  Nenad Zimonjić (1. kolo)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (čtvrtfinále)
  Ivan Dodig /  Max Mirnyj (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Qatar Open
Tenis v Kataru v roce 2015
ATP World Tour 2015